Grand Prix Monako 1999 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – 57. Grand Prix Monako, 46 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako czwarta w sezonie 1999 po raz 57. na torze Circuit de Monaco. W odbywającym się 16 maja 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Monako
1999
1999 w Europie
Monako w XX wieku